A Batman-hoz kapcsolódó jelentések:

 Batman, képregényhős

Képregények
 Batman: A gyilkos tréfa (1988), DC Comics képregény
 Batman: Nyugodjék békében (2008), Grant Morrison és Tony Daniel képregénye
 Batman: Karácsonyi ének (2011), Lee Bermejo képregénye
 Superman és Batman (1992-2001), képregénysorozat
 Batman (2014), képregénysorozat a Kingpin kiadásában
 Batman (1990-1992), képregénysorozat a Semic Interprint kiadásában
 Batman: The Long Halloween (1996-1997), DC Comics képregény
 Batman: Arkham Elmegyógyintézet (1989), DC Comics képregény
 Batman: A nevető ember (2005), Ed Brubaker és Doug Mahnke képregénye

Filmek
 Batman (1989), Tim Burton filmje
 Batman visszatér (1992), Tim Burton filmje
 Batman: A rém álarca (1993), Eric Radomski és Bruce Timm filmje
 Mindörökké Batman (1995), Joel Schumacher filmje
 Batman és Superman – A film (1996), Toshihiko Masuda animációs filmje
 Batman és Robin  (1997), Joel Schumacher filmje
 Batman of the Future: Joker visszatér (2000), Curt Geda animációs filmje
 Én vagyok Batman! (2003), Paul A. Kaufman filmje
 Batman: Batwoman rejtélye (2003), Curt Geda animációs filmje
 Batman és Drakula (2005), Michael Goguen, Sam Liu, Brandon Vietti és Seung Eun Kim animációs filmje
 Batman: Kezdődik! (2005), Christopher Nolan filmje
 Batman: SubZero (2008), Boyd Kirkland animációs filmje
 Batman: Gotham lovagja (2008), Bruce Timm animációs filmje
 A sötét lovag (2008), Christopher Nolan filmje
 Superman/Batman: Közellenségek (2009),  Sam Liu animációs filmje
 Batman a Piros Sisak ellen (2010), Brandon Vietti animációs filmje
 Superman és Batman (2010), Lauren Montgomery anmációs filmje
 Batman: A kezdet kezdete (2011), Sam Liu animációs filmje
 A sötét lovag – Felemelkedés (2012), Christopher Nolan filmje
 Batman: A sötét lovag visszatér, 1. rész (2012), Jay Oliva animációs filmje
 Lego Batman: A film (2013), John Burton filmje
 Batman: A sötét lovag visszatér, 2. rész (2013), Jay Oliva animációs filmje
 Batman fia (2014), Ethan Spaulding animációs filmje
 Batman kontra Robin (2015), Jay Oliva animációs filmje
 Batman határtalanul: A szörnyek keringője (2015), Butch Lukic animációs filmje
 Batman: Az Arkham ostroma (2014), Jay Oliva és Ethan Spaulding animációs filmje
 Batman határtalanul: Féktelen ösztönök (2015), Butch Lukic animációs filmje
 Batman: Az elfajzott (2016), Jay Oliva animációs filmje
 Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (2016), Zack Snyder filmje
 Batman határtalanul: Robotok a mutánsok ellen (2016), Curt Geda animációs filmje
 Batman: A köpenyes lovagok visszatérnek (2016), Rick Morales filmje
 Batman: A gyilkos tréfa (film) (2016), Sam Liu animációs filmje
 Batman és Harley Quinn (2017), Sam Liu animációs filmje
 Batman Kétarc ellen (2017), Rick Morales animációs filmje
 Batman (2022), Matt Reeves filmje

Sorozatok
 Batman (1966-1968), amerikai televíziós sorozat
 Batman: A rajzfilmsorozat (1992–1995), amerikai rajzfilmsorozat
 The New Batman Adventures (1997-1999), amerikai televíziós sorozat
 Batman of the Future (1999-2001), amerikai televíziós sorozat
 Batman: A bátor és a vakmerő (2008-2011), amerikai rajzfilmsorozat

Játékok
 Batman: Arkham Asylum (2009), videójáték
 Batman: Arkham City (2011), számítógépes játék
 Batman: The Telltale Series (2016), számítógépes játék

Földrajz
 Batman, Törökország egyik tartománya
 Batman, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Batman, város Törökországban
 Batman, folyó Törökországban